L'équipe cycliste Credibom-La Alumínios-Marcos Car est une équipe portugaise de cyclisme professionnel sur route. Elle a le statut d'équipe continentale.

Histoire de l'équipe 

L'équipe est fondée en 1995.

Principales victoires 
Tour de l'Algarve : Hugo Sabido (2005)
Tour de Chihuahua : Francisco Mancebo (2008)

Classements UCI 
Jusqu'en 1998, les équipes cyclistes sont classées par l'UCI dans une division unique. En 1999 le classement UCI par équipes est divisé entre GSI, GSII et GSIII. Les classements donnés ci-dessous sont ceux de la formation en fin de saison.

|-
|1995 ||  || align=left| Alfonso Alayón ()
|-
|1996 ||  || align=left| Cândido Barbosa ()
|-
|1997 ||  || align=left| Juan Carlos Taboas ()
|-
|1998 ||  || align=left| Paulo Manuel Silva (1125)
|-
|1999 ||  (GSIII) || align=left| José Manuel Barros ()
|-
|2000 ||  (GSIII) || align=left| Miguel Ángel Suárez ()
|-
|2001 ||  (GSIII) || align=left| José Alves (1042)
|-
|2002 ||  (GSIII) || align=left| Rui Filipe Felgueiras ()
|-
|2003 ||  (GSII) || align=left| Alberto Benito ()
|-
|2004 ||  (GSIII) || align=left| Alberto Benito ()
|}

Depuis 2005, l'équipe participe aux différents circuits continentaux et en particulier l'UCI Europe Tour. Les tableaux ci-dessous présentent les classements de l'équipe sur ces circuits, ainsi que son meilleur coureur au classement individuel.

UCI America Tour

UCI Europe Tour

UCI Oceania Tour

Depuis 2016, l'équipe est également classée au Classement mondial UCI qui prend en compte toutes les épreuves UCI et concerne toutes les équipes UCI.

LA Alumínios-Credibom-Marcos Car en 2022

Saisons précédentes 

Effectif

|-
|Pedro Barnabe ||08.06.1980 || ||
|-
|Virgilio Martins Dos Santos ||29.05.1976 || ||
|-
|Gerardo Fernández ||29.03.1977 || ||
|-
|Francisco Tomás García ||05.11.1975 || ||
|-
|Higueras Jose Manuel Hernandez ||26.01.1980 || ||
|-
|Jaime Jorge ||23.08.1982 || ||
|-
|Alexandre Oliveira ||28.12.1982 || ||
|-
|Alberto Padilla ||11.12.1978 || ||
|-
|Vitor Rocha ||06.12.1974 || ||
|-
|Hugo Sabido ||14.12.1979 || ||
|-
|José Carlos Silva Rodrigues ||04.07.1978 ||||

Victoires

|-
|20/02/2005 ||  du Tour de l'Algarve ||  || 05 2.1 ||  Hugo Sabido
|-
|20/02/2005 || Classement général du Tour de l'Algarve ||  || 05 2.1 ||  Hugo Sabido
|}

Effectif

Victoires
Aucune victoire UCI.

Effectif

Victoires
Aucune victoire UCI.

Effectif

|-
|Héctor Aguilar||16.04.1984|| ||Néo-professionnel
|-
|Joaquim Adrego Andrade||16.08.1969 || ||
|-
|Edgar Anão||31.03.1982|| ||LA-MSS
|-
|Bruno Barbosa||19.03.1983|| ||
|-
|André Cardoso||03.09.1984|| ||
|-
|Marcio Correia ||23.11.1980|| ||
|-
|José Manuel Cuesta||02.04.1981|| ||
|-
|Gustavo Rodríguez Iglesias||16.09.1979|| ||
|-
|Micael Isidoro||12.08.1982|| ||Vitória-ASC
|-
|Eladio Jiménez||10.03.1976|| ||Karpin Galicia
|-
|Francisco Mancebo||09.03.1976|| ||Relax-GAM
|-
|Alexis Rodriguez Hernandez||27.04.1977|| ||
|-
|Virgilio Martins Santos||29.05.1976|| ||Riberalves-Boavista
|-
|David Vaz De Matos||22.04.1982|| ||Néo-professionnel

Victoires

|-
|23/05/2008 ||  du Circuit de Lorraine ||  || 05 2.1 ||  Eladio Jiménez
|-
|13/06/2008 ||  du Grand Prix CTT Correios de Portugal|| || 05 2.1 ||  Eladio Jiménez
|-
|12/10/2008 || Tour de Chihuahua ||  || 07 2.2 ||  Francisco Mancebo
|}

Effectif

|-
| Héctor Aguilar || 16.04.1984 ||  ||
|-
| Bruno Barbosa || 19.03.1983 ||  ||
|-
| Marcio Barbosa || 20.02.1986 ||  || Néo-pro
|-
| Rubén Calvo || 06.04.1985 ||  || Néo-pro
|-
| Miguel Ángel Candil || 21.11.1983 ||  || Néo-pro
|-
| Virgilio dos Santos || 29.05.1976 ||  ||
|-
| Celestino Pinho || 02.01.1984 ||  || Barbot-Siper
|-
| Hugo Sabido || 14.12.1979 ||  || Barloworld
|-
| David Vaz || 22.04.1982 ||  ||
|-
| Constantino Zaballa || 15.05.1978 ||  || LA-MSS

Victoires

Effectif

|-
| Marcio Barbosa || 20.02.1986 ||  || LA-Rota
|-
| Hernâni Brôco || 13.06.1981 ||  || Liberty Seguros
|-
| Rubén Calvo || 06.04.1985 ||  || LA-Rota
|-
| Miguel Ángel Candil || 21.11.1983 ||  || LA-Rota
|-
| Filipe Cardoso || 15.05.1984 ||  || Liberty Seguros
|-
| José Mendes || 24.04.1985 ||  ||  Liberty Seguros
|-
| Edgar Pinto || 27.08.1985 ||  ||  Liberty Seguros
|-
| Nélson Rocha || 11.06.1985 ||  ||  Madeinox Boavista
|-
| Hugo Sabido || 04.02.1982 ||  ||  LA-Rota
|-
| Bruno Matos Sancho || 13.12.1985 ||  ||  LA-Rota
|-
| Virgilio dos Santos || 29.05.1976 ||  ||  LA-Rota

Victoires

|-
|10/07/2010 ||  du Trophée Joaquim Agostinho||||07 2.2|| José Mendes
|}

Effectif

|-
| Amaro Antunes || 27.11.1990 ||  || Néo-pro
|-
| Marcio Barbosa || 20.02.1986 ||  || LA Rota dos Móveis
|-
| Hernâni Brôco || 13.06.1981 ||  || LA Rota dos Móveis
|-
| Miguel Ángel Candil || 21.11.1983 ||  || LA Rota dos Móveis
|-
| Edgar Pinto || 27.08.1985 ||  || LA Rota dos Móveis
|-
| Hugo Sabido || 14.12.1979 ||  || LA Rota dos Móveis
|-
| Bruno Matos Sancho || 13.12.1985 ||  || Ex-pro (Benfica 2008)
|-
| Hugo Sancho || 04.02.1982 ||  || LA Rota dos Móveis
|-
| Virgilio dos Santos || 29.05.1976 ||  || LA Rota dos Móveis
|-
| Bruno Silva || 17.05.1988 ||  || Néo-pro
|-
| Rui Vinhas || 06.12.1986 ||  || Néo-pro

Victoires

|-
|10/06/2011 ||  du Tour de l'Alentejo||||07 2.2||  Bruno Matos Sancho
|-
|04/08/2011 || Prologue du Tour du Portugal||  ||05 2.1||  Hugo Sabido
|-
|07/08/2011 ||  du Tour du Portugal||  ||05 2.1||  Hernâni Brôco
|}

Effectif

|-
| Marcio Barbosa || 20.02.1986 ||  || LA-Antarte
|-
| José Mendes ||24.04.1985 ||  ||CCC Polsat-Polkowice
|-
| Edgar Pinto || 27.08.1985 ||  || LA-Antarte
|-
| Hugo Sabido || 14.12.1979 ||  || LA-Antarte
|-
| Enrique Salgueiro ||02.05.1981 ||  || Élite 2
|-
| Bruno Matos Sancho || 13.12.1985 ||  || LA-Antarte
|-
| Hugo Sancho || 04.02.1982 ||  ||LA-Antarte
|-
| Virgilio dos Santos || 29.05.1976 ||  || LA-Antarte
|-
| Bruno Silva || 17.05.1988 ||  || LA-Antarte

Victoires
Aucune victoire UCI.

Effectif

|-
|Luís Afonso || 14.01.1990 ||  || 
|-
|António Amorim || 19.05.1985 ||  || Efapel-Glassdrive
|-
|Marcio Barbosa || 20.02.1986 ||  || LA Alumínios-Antarte
|-
|António Carvalho || 25.10.1989 ||  || 
|-
|André Mourato || 01.05.1990 ||  || 
|-
|Pedro Paulinho || 27.05.1990 ||  || 
|-
|Edgar Pinto || 27.08.1985 ||  || LA Alumínios-Antarte
|-
|Hugo Sabido || 14.12.1979 ||  || LA Alumínios-Antarte
|-
|Hugo Sancho || 04.02.1982 ||  || LA Alumínios-Antarte
|-
|Bruno Silva || 17.05.1988 ||  || LA Alumínios-Antarte
|-
|Rafael Silva || 14.11.1990 ||  || 

Victoire

|-
|24/03/2013 ||  du Tour de l'Alentejo ||  || 07 2.2 ||  António Carvalho
|}

Effectif

|-
|Luís Afonso ||  ||  || LA Alumínios-Antarte
|-
|Marcio Barbosa ||  ||  || LA Alumínios-Antarte
|-
|António Carvalho ||  ||  || LA Alumínios-Antarte
|-
|Daniel Freitas ||  ||  || Anicolor
|-
|Vítor Gamito ||  ||  || 
|-
|André Mourato ||  ||  || LA Alumínios-Antarte
|-
|Pedro Paulinho ||  ||  || LA Alumínios-Antarte
|-
|Edgar Pinto ||  ||  || LA Alumínios-Antarte
|-
|Hugo Sabido ||  ||  || LA Alumínios-Antarte
|-
|Hugo Sancho ||  ||  || LA Alumínios-Antarte

Victoires

|-
|11/07/2014 ||  du Trophée Joaquim Agostinho ||  || 07 2.2 ||  Edgar Pinto
|-
|03/08/2014 ||  du Tour du Portugal ||  || 05 2.1 ||  Edgar Pinto
|}

Effectif

Victoires
Aucune victoire UCI.

Effectif

Victoires
Aucune victoire UCI.

Effectif 

Victoires 

Effectif 

|-
| António Barbio || 16/12/1993 ||  || Miranda-Mortágua
|-
| Rodrigo Caixas || 06/11/2000 ||  || Néo-professionnel
|-
| André Crispim || 12/10/1996 ||  || Liberty Seguros-Carglass
|-
| Emanuel Duarte || 24/01/1997 ||  || Néo-professionnel
|-
| Leonel Firmino || 18/03/1999 ||  || Néo-professionnel
|-
| Gonçalo Leaça || 29/10/1997 ||  || LA Aluminios
|-
| Fabio Oliveira || 25/10/1994 ||  || LA Aluminios
|-
| Andrè Ramalho || 11/03/1996 ||  || Néo-professionnel
|-
| David Ribeiro || 22/08/1995 ||  || LA Aluminios
|-
| Marvin Scheulen || 25/02/1997 ||  || Néo-professionnel
|}

Notes et références

Notes

Références

Liens externes 
  
Effectifs sur memoire-du-cyclisme.eu
Effectifs et résultats sur firstcycling.com
Effectifs et résultats sur cyclebase.nl

Équipe cycliste au Portugal
Équipe cycliste continentale